El laúd es un instrumento de cuerda pulsada. Puede referirse más específicamente a:
 Laúd árabe, instrumento de cuerda precursor del laúd europeo;
 Laúd español, instrumento de cuerda originario de España;
 Clave-laúd, instrumento de teclado similar al clavecín.

El término también puede referirse a:
 Laúd de Pitágoras, figura geométrica fractal;
 Tortuga laúd, especie de tortuga marina;
 Laúd, tipo de barca pesquera originaria del Levante español.